Флаг Абду́лино — официальный символ муниципального образования город Абдулино Абдулинского муниципального района Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 9 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 6237.

Флаг составлен на основании герба Абдулино, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением посередине фигур герба города Абдулино: жёлтого обода шестерни и внутри его белого крылатого колеса с воздетыми крыльями, правое крыло которого — позади, а левое — поверх шестерни; внизу — две жёлтые ветви лавра накрест».

Обоснование символики 
Первое упоминание об Абдулино относится к 1795 году — тогда это была «новозаведённая» деревня, в которой жили пастухи и гуртогоны. Основным импульсом для развития деревни и превращения её в город стало строительство в 1886—1888 годах Самаро-Златоустовской железной дороги. Профессии машинистов, как и других работников железнодорожного транспорта стали потомственными для жителей города. Вместе с железной дорогой были построены локомотивное депо, станция, а позднее мастерские по ремонту железнодорожной техники. Сегодня Абдулино по праву считается самым железнодорожным городом Оренбуржья.

Объединённые в единую композицию, крылатое колесо и шестерня символизируют Абдулино не только как крупный железнодорожный узел, но и как город развитым машиностроением обслуживающим железнодорожный транспорт — здесь работает завод по ремонту путевых машин и изготовлению запчастей к ним.

Лавровые ветви — символ славы, почёта, признания, на флаге города подчёркивают заслуги местных жителей в развитии железнодорожного транспорта России. Среди них с 1900 по 1930 год в Абдулино трудился известный железнодорожный инженер Флорентий Пименович Казанцев — изобретатель автоматического железнодорожного тормоза.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, урожая, стабильности, интеллекта и уважения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги, содержащие зубчатое колесо
Флаги, содержащие железнодорожную эмблему
Флаги с изображением лавровой ветви